Żuki bezeichnet Dörfer in Polen:

Dorf in der Woiwodschaft Großpolen:
 Żuki (Turek), Dorf der Gmina Turek
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin:
 Żuki (Terespol), Dorf der Gmina Terespol im Powiat Bialski
 Żuki (Tuczna), Dorf der Gmina Tuczna im Powiat Bialski
Dorf in der Woiwodschaft Masowien:
 Żuki (Mochowo), Dorf der Gmina Mochowo (Powiat Sierpecki)
Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien:
 Żuki (Kleszczele), Dorf der Gmina Kleszczele im Powiat Hajnowski
 Żuki (Sokółka), Dorf der Gmina Sokółka im Powiat Sokólski
 Żuki (Tykocin), Dorf der Gmina Tykocin im Powiat Białostocki
 Żuki (Zabłudów), Dorf der Gmina Zabłudów im Powiat Białostocki